Narbel ist der Familienname folgender Personen:

 Jean-Marc Narbel (* 1939), Schweizer Nationalrat
 Marguerite Narbel (1918–2010), Schweizer Biologin und Politikerin